MJZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Mirnyj (Russia)
 mjz – codice ISO 639-3 della lingua majhi